Джон Сьюэлл (; 23 апреля 1882, Хаф-Мортон, Дамфрисшир — 18 июля 1947, Кембридж) — британский полицейский (офицер полиции Лондона) и перетягиватель каната, чемпион летних Олимпийских игр 1920 года и серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 года в составе сборной Великобритании.

Ссылки 
 

Перетягиватели каната Великобритании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Перетягиватели каната на летних Олимпийских играх 1912 года
Перетягиватели каната на летних Олимпийских играх 1920 года
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по перетягиванию каната